Храм Святых Кирилла и Мефодия — название храмов, посвящённых святым Кириллу и Мефодию:

Польша 
 Церковь Святых Кирилла и Мефодия — православный храм во Вроцлаве.

Россия 
 Храм Святых Кирилла и Мефодия — храм в Курске.
 Церковь Кирилла и Мефодия — в посёлке Рассвет Ростовской области.

Северная Македония 
 Церковь Святых Кирилла и Мефодия — в Велесе.
 Церковь Святых Кирилла и Мефодия — в Струмице.
 Церковь Святых Кирилла и Мефодия — в Тетове.

Словения 
 Церковь Святых Кирилла и Мефодия — православный храм в Любляне.

Украина 
 Храм Святых Кирилла и Мефодия — храм в Мелитополе.
 Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — храм при Классическом приватном университете в Запорожье.

Хорватия 
 Собор Святых Кирилла и Мефодия — грекокатолический храм в Загребе.

Чехия 
 Кафедральный собор Святых Кирилла и Мефодия — в Праге.

См. также 
 Кирилло-Мефодиевский Свалявский монастырь
 Епархия святых Кирилла и Мефодия в Торонто